Le Jacquère peut se référer à:

Personnes

 Jacquère, un prénom.
 Mathurin Jacquère, abbé de confession catholique qui exerça son ministère en Nouvelle-France au début du . Le toponyme "rivière Jacquere" dans le Nord-du-Québec, au Canada, a été attribué en sa mémoire.

Toponymes

 Rivière Jacquère, un affluent du détroit d'Hudson, coulant dans le territoire non organisé de Rivière-Koksoak, faisant partie de l'administration régionale Kativik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Autres

 Jacquère, un cépage blanc tardif de France, surtout répandu en Savoie.